Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Ruśkiewicz – polski malarz
 Stanisław Ruśkiewicz – polski żołnierz
Tomasz Ruśkiewicz – polski elektryk